Reis de Pàrtia
Vardanes I de Pàrtia 42-46 
Vardanes II de Pàrtia 55-58 pretendent